James Yaffe (1927-2017),  écrivain, dramaturge et scénariste américain, auteur de plusieurs romans policiers
 Hillel Yaffe (1891-1936), médecin, dirigeant sioniste, d'origine russe qui immigre en Palestine mandataire
 Leo Yaffe (1916-1997), scientifique et professeur québécois
 Samuel Yaffe-Schlesinger (1939-), rabbin français orthodoxe non-consistorial français, d'origine autrichienne
Homonymie de patronyme
Patronyme juif